Cionella nitens är en snäckart som först beskrevs av Gallenstein 1848.  Cionella nitens ingår i släktet Cionella och familjen Cionellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
nitens